Heigenkam ist der Ortsname von

 Heigenkam (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Heigenkam (Otterfing), Ortsteil der Gemeinde Otterfing, Landkreis Miesbach, Bayern